Elitserien i ishockey 1984/1985 spelades 30 september 1984 till 28 februari 1985 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9 till nedflyttningskval. Lag 10 till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Djurgårdens IF vann serien, men Södertälje SK blev svenska mästare efter seger mot Djurgårdens IF i finalserien.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspelet

Översikt

Semifinaler 
 5 mars 1985: Södertälje SK-IF Björklöven 7-1
 5 mars 1985: Djurgårdens IF-Färjestads BK 4-1
 7 mars 1985: IF Björklöven-Södertälje SK 6-5
 7 mars 1985: Färjestads BK-Djurgårdens IF 4-3
 10 mars 1985: Södertälje SK-IF Björklöven 6-4 (Södertälje SK vidare med 2-1 i matcher)
 10 mars 1985: Djurgårdens IF-Färjestads BK 5-2 (Djurgårdens IF vidare med 2-1 i matcher)

Finaler 
 14 mars 1985: Djurgårdens IF-Södertälje SK 0-6
 17 mars 1985: Södertälje SK-Djurgårdens IF 2-4
 19 mars 1985: Djurgårdens IF-Södertälje SK 5-6
 21 mars 1985: Södertälje SK-Djurgårdens IF 1-4
 24 mars 1985: Djurgårdens IF-Södertälje SK 3-6 (Himmelstalundshallen, Norrköping, Södertälje SK svenska mästare med 3-2 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1984/85
http://www.ishockeytabeller.se/1984-85

Sport i Sverige 1984
Sport i Sverige 1985
Ishockeysäsongen 1984/1985
1984/1985